Kühlem ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Kühlem (* 1924), deutsche Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus, siehe Gertrud Koch (Widerstandskämpferin) 
 Kordula Kühlem (* 1975), deutsche Autorin von Regionalkrimis und Historikerin
 Tim Kühlem (* 1986), deutscher Eishockeytorwart
 Wilfried Kühlem (* 1963), deutscher Schwimmer